Ljussjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ljussjön, Småland, sjö i Ljungby kommun,  (17 ha)
Ljussjön (Hällestads socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (15,2 ha)
Ljussjön (Risinge socken, Östergötland, 651487-151225), sjö i Finspångs kommun,  (8,67 ha)
Ljussjön (Risinge socken, Östergötland, 651578-150774), sjö i Finspångs kommun,  (9,05 ha)
Ljussjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (7,94 ha)
Ljussjön, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (16,7 ha)
Ljussjön, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,  (15,1 ha)
Ljussjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (32,5 ha)
Ljussjön (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun 
Norra Ljussjön, sjö i Söderhamns kommun,  (7,55 ha)
Södra Ljussjön, sjö i Söderhamns kommun,  (12,6 ha)
Ljussjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (92,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn